Martin Holz (* 1986 in Großröhrsdorf, DDR) ist ein deutscher All-Media-Artist, Lehrer und Autor/Poet. Bekannt wurde Holz als Direktor des Artist-in-Residence-Programmes Pilotenkueche in Leipzig.

Leben 
Martin Holz studierte nach seinem Abitur 2005 bis 2007 Germanistik und Philosophie in Leipzig. 2007 bis 2012 folgten Kunstpädagogik und von 2012 bis 2014 Bildende Kunst an der Universität Greifswald. Holz initiierte und kuratierte mehrere Off-Space-Aktionen in Norddeutschland. Bekannt wurde Holz mit Ausstellungen und Aktionen für das Artist-in-Residence-Programme Pilotenkueche in Leipzig, dessen Direktor er seit 2014 ist. Martin Holz selbst verfolgt als Künstler eine "performante Intervention im Grenzgebiet menschlicher Existenz" (flanzendörferexperiment).

Werke (Auswahl) 
 AUFENTHALT in der HÖLLE oder die reglosigkeit aller statisten, Eigenverlag, 2005
 bleiauskunft, Eigenverlag, 2009
 ch war zwe i jahren ohne lampe, 2012
 wo ist der coyote, 2012

Aktionen (Auswahl) 
 Multipolar, Galerie Bipolar, Leipzig, 2016
 conquering places, Greifswald, 2014
flanzendörferexperiment, 2013
accident places (gemeinsam mit Hannah Felsen, Inszenierung von Tatorten), Deutschland, Tschechien und Polen, 2013

Zitate 
Wir stellen nicht Kunst aus, wir stellen Sinn aus.

Weblinks 

 Homepage Gosteditor
 Martin Holz auf Fixpoetry
 Interview mit Martin Holz 2018
 Homepage Pilotenkueche
Performance mit The Splendid Ghetto Pipers, Polly Faber, 2014

Einzelnachweise 

Künstler (Sachsen)
Deutscher
Geboren 1986
Mann